Weidling bezeichnet:

 eine große Rührschüssel mit Henkeln, siehe Schüssel
 ein Bootstyp keltischen Ursprungs, insbesondere in der Schweiz, siehe Weidling (Bootstyp) 

Weidling ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Weidling (Gemeinde Klosterneuburg), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Weidling (Gemeinde Statzendorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 eine fiktive Kleinstadt in Rhein- und Schwarzwaldnähe in Josef Viktor Widmanns Idyll ’Bin, der Schwärmer

Weidling ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Weidling (* 1966), Moderator und Schriftsteller
 Christian Weidling (1660–1731), deutscher Jurist; anhaltischer Kammer- und Hofrat
 Friedrich Weidling (1821–1902), deutscher Verleger
 Fritz Weidling (1900–1970), deutscher Offizier, zuletzt Generalrichter der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Helmuth Weidling (1891–1955), deutscher General der Artillerie
 Herbert Weidling (1920–2015), deutscher Architekt und Politiker
 Konrad Weidling (1861–1911), deutscher Verleger
 O. F. Weidling (1924–1985), deutscher Moderator und Conférencier

Siehe auch:
 Weidlinger, Weitling